Portachuelo, een Boliviaanse gemeente
Portachuelo, een plaats in deze gemeente